Canteloup kan syfta på:
 Canteloup, Calvados
 Canteloup, Manche